Årets nykomling kan syfta på:
 Årets nykomling (Svenska idrottsgalan) - ett pris som delas ut på svenska idrottsgalan.
 Årets nykomling och årets genombrott (Svenska Fotbollsgalan) - två priser som delas ut på svenska fotbollsgalan.